Ferdinando Trabattoni – calciatore italiano
 Sergio Trabattoni – politico italiano
 Umberto Trabattoni – imprenditore e dirigente sportivo italiano